Чемпіонат Польщі з футболу 2010 () — проводили у 2009—2010 роках. У змаганні брали участь шістнадцять команд. Чемпіоном Польщі став клуб «Лех» (Познань).

Учасники та стадіони

Підсумкова таблиця 

Джерело: www.90minut.pl.

Результати 

Джерело: www.90minut.pl

Бомбардири

Гравець місяця

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2010
Польща
Польща
2009 у польському спорті
2010 у польському спорті